12-й чемпионат России по хоккею с мячом состоялся с 13 ноября 2003 года по 13 марта 2004 года.

Участвовала 21 команда. Предварительный турнир по территориальному принципу: Восточная и Западная группы, затем — плей-офф, начиная с 1/8 финала, серии стыковых матчей за 5, 7, 9, 11, 13, 15 места, турнир за 17-22 места. Из запланированных 268 матчей фактически сыграно 260 матчей, В 2 матчах за неявку гостям присуждены технические поражения, а хозяевам, соответственно, технические победы. 6 матчей плей-офф за 5-8 места остались несыгранными. Забито в общей сложности 2030 мячей.

Чемпионом России стала команда «Водник» (Архангельск).

Предварительный этап 

В верхних строках таблицы приведены результаты домашних матчей, а в нижних — результаты игр на выезде.

В верхних строках таблицы приведены результаты домашних матчей, а в нижних — результаты игр на выезде.

Финальный этап

Плей-офф 

1. Выделены команды, победившие в парах.

2. Курсивом выделены команды, на чьих полях проводились первые матчи.

3. В верхних строчках показаны результаты домашних игр, а в нижних результаты игр в гостях.

4. Команде «Локомотив» (Оренбург) за неявку на ответную игру в Хабаровск зачтено техническое поражение, а команде СКА-«Нефтяник» (Хабаровск), соответственно, техническая победа.

 Игры 1/8 финала 19 и 22 февраля.
 
 «Маяк» (Краснотурьинск) − «Родина» (Киров) 9:6; 2:10.
 «Локомотив» (Оренбург) − СКА-«Нефтяник» (Хабаровск) 0:2; −:+.
 «Уральский трубник» (Первоуральск) − «Сибскана-Энергия» (Иркутск) 4:1; 0:5.
 «Сибсельмаш» (Новосибирск) − «Водник» (Архангельск) 1:6; 3:18.
 «Ракета» (Казань) − «Енисей» (Красноярск) 2:2; 3:7.
 «Саяны» (Абакан) − «Зоркий» (Красногорск) 4:8; 4:8.
 «Металлург» (Братск) − «Старт» (Нижний Новгород) 2:4; 4:8.
 БСК (Санкт-Петербург) − «Кузбасс» (Кемерово) 2:2; 0:7.

 Игры 1/4 финала. 26 и 29 февраля.

 «Родина» (Киров) − СКА (Хабаровск) 5:2; 2:3.
 «Сибскана» (Иркутск) − «Водник» (Архангельск) 4:6; 2:4.
 «Енисей» (Красноярск) − «Зоркий» (Красногорск) 5:3; 1:3.
 «Старт» (Нижний Новгород) − «Кузбасс» (Кемерово) 5:4; 2:5.

 Игры 1/2 финала для команд, разыгрывающих места с 1 по 4. 4 и 7 марта.

 «Родина» (Киров) − «Водник» (Архангельск) 4:6; 6:11.
 «Зоркий» (Красногорск) − «Кузбасс» (Кемерово) 6:6; 3:6.

 Финал за 1-2 место. 11 и 14 марта.

 «Водник» (Архангельск) − «Кузбасс» (Кемерово) 7:2; 3:4.

 Матчи за 3 − 4 места. 11 и 14 марта.

 «Родина» (Киров) − «Зоркий» (Красногорск) 1:1; 1:6.

 Игры за 5-8 место 

1. Выделены команды, победившие в парах.

2. Курсивом выделены команды, на чьих полях проводились первые матчи.

3. В верхних строчках показаны результаты домашних игр, а в нижних результаты игр в гостях.

4.Команды СКА (Хабаровск) и «Енисей» (Красноярск) отказались участвовть в играх за 5-8 место. Решения о присуждении этим командам технических поражений не было, и эти матчи считаются несыгранными. В сводной таблице результаты этих матчей не отражены.

 Игры 1/2 финала для команд, разыгрывающих места с 5 по 8. 4 и 7 марта.

 «Старт» (Нижний Новгород) − «Енисей» (Красноярск) +:+. (Не состоялся из-за неявки команды «Енисей» (Красноярск) на матч в Нижний Новгород. Ответный матч отменён).
 «Сибскана» (Иркутск) − СКА (Хабаровск) +:+. (Не состоялся из-за неявки команды СКА (Хабаровск) на матч в Иркутск. Ответный матч отменён).

 Матчи за 5 − 6 места. 11 и 14 марта.

 «Старт» (Нижний Новгород) − «Сибскана» (Иркутск) 4:3; 2:5.

 Матч за 7 − 8 места. 11 и 14 марта.

 «Енисей» (Красноярск) − СКА (Хабаровск). (Не состоялись из-за отказа команд «Енисей» (Красноярск) и СКА (Хабаровск) участвовать в играх за 5-8 места. Команда СКА (Хабаровск) заняла 7 место по итогам предварительного турнира в Восточной группе, где она заняла 2 место).

Стыковые игры за 9-16 места 

В верхних строках таблицы приведены результаты домашних матчей, а в нижних — результаты игр на выезде.

Финал за 17-21 места 

1. В верхних строках таблицы приведены результаты домашних матчей, а в нижних — результаты игр на выезде.

2. Команда «Север» (Северодвинск) не явилась на матч в Читу, за что ей было засчитано техническое поражение.

Сводная таблица чемпионата

Составы команд и статистика игроков 

Чемпионы России
 1. «Водник» (Архангельск) (27 игроков): Ильяс Хандаев (21; −56; 3), Кирилл Хвалько (7; −10; 0) — Золотарёв Андрей (28; 6; 0), Павел Франц (24; 5; 0), Олег Хайдаров (27; 2; 12), Даниэль Эрикссон (22; 8; 2), Николай Кадакин (27; 19; 6), Игорь Коняхин (26; 2; 4), Юрий Погребной (26; 8; 3), Дмитрий Савельев (25; 5; 8), Михаил Свешников (22; 21; 32), Эдуард Трифонов  (24; 5; 3), Евгений Хвалько (26; 14; 9), Максим Чермных (23; 16; 12), Игорь Гапанович (20; 9; 4), Алексей Гладышев (23; 2; 2),  (22; 20; 1), Андрей Стук (27; 10; 9), Александр Тюкавин (26; 27; 18). В составе команды также выступали вратарь Владимир Петухов (4; −4; 0), Павел Барсуков (1; 0; 0), Виталий Клюшанов (3; 1; 0), Дмитрий Лыков (1 0; 0), Кирилл Петровский (3; 0; 0), Дмитрий Попутников (3; 1; 0), Роман Сухоруков (1; 0; 0)), Александр Усов (2; 0; 0).
Серебряные призёры
 2. «Кузбасс» (Кемерово) (22 игрока): Андрей Баландин (14; −38; 0), Роман Гейзель (12; −22; 0) — Андрей Веселов (26; 0; 26), Михаил Добрынин (26; 0; 1), Алексей Чижов (26; 1; 3), Сергей Большаков (26; 11; 4), Сергей Васильев (26; 6; 8), Сергей Дубинин (26; 2; 2), Артём Иванов (26; 2; 5), Семен Козлов (10; 0; 0), Вячеслав Морзовик (26; 1; 22), Марат Сыраев (26; 2; 3), Павел Тетерин (26; 4; 3), Алексей Китьков (22; 2; 2), Алексей Мясоедов  (26; 22; 11), Александр Сапега (26; 23; 3), Вадим Стасенко (26; 24; 3), Сергей Тарасов (26; 29; 7). В составе команды также выступали вратарь Сергей Саблин (1; −1; 0), Юрий Витухин (1; 1; 0), Антон Комков (1; 0; 0), Константин Емельянов (5; 0; 0).
Бронзовые призёры
 3. «Зоркий» (Красногорск) (20 игроков): Андрей Анисимов (19; −54; 0), Михаил Лебедев (12; −28; 0) — Иван Козлов (28; 1; 0), Андрей Стольников (28; 0; 0), Олег Чубинский (28; 1; 0), Павел Гаврилов (27; 9; 15), Кирилл Давыдов (22; 16; 1), Алексей Загарских (24; 10; 8), Константин Залетаев (18; 7; 7), Максим Кошелев (20; 5; 1), Кристер Люстад (25; 6; 19), Валерий Проурзин (27; 7; 2), Дмитрий Солодов (28; 4; 6), Юнас Холгерссон (27; 5; 24), Вячеслав Архипкин (23; 21; 7), Евгений Колосов (23; 15; 6), Николай Кулагин (25; 4; 11), Вячеслав Манкос (25; 20; 2), Андрей Сюткин (21; 14; 2), Алексей Федосов (17; 2; 2).

 4. «Родина» (Киров) (21 игрок): Дмитрий Вершинин (9; −29; 0), Денис Половников (21; −68; 3) — Вячеслав Бронников (28; 36; 9), Александр Дудин (28; 0; 1), Дмитрий Евтюшин (28; 4; 6), Игорь Загоскин (28; 23; 2), Константин Зубарев (27; 21; 7), Андрей Клабуков (15; 0; 0), Алексей Кузнецов (28; 0; 1), Алексей Ланских (28; 5; 0), Андрей Мороков (23; 12; 8), Михаил Мохов (27; 1; 2), Сергей Перминов (18; 1; 0), Константин Поскрёбышев (25; 0; 0), Александр Симонов (25; 2; 19), Денис Слаутин (26; 16; 13), Дмитрий Черепанов (28; 1; 10), Сергей Шабуров (28; 8; 10). В команде также выступали Алексей Бушуев (9; 0; 2), Михаил Жданов (2; 0; 0) и Александр Ронжин (4; 0; 0). 1 мяч в свои ворота забил Иван Бойко «Маяк» (Краснотурьинск).

 5. «Байкал-Энергия» (Иркутск) (22 игрока): Алексей Баженов (7; −23; 3), Алексей Негрун (17; −60; 1) — Андрей Балыкин (24; 2; 5), Григорий Домышев (23; 0; 0), Василий Донских (24; 3; 0), Евгений Ерахтин (24: 6; 9), Виктор Захаров (24; 0; 0), Евгений Иванушкин (24; 34; 9), Андрей Ковалёв (24; 0; 4), Дмитрий Козлов (18; 0; 2), Олег Кулаев (24; 8; 1), Александр Насонов (24; 27; 10), Виктор Рыжов (22; 0; 0), Константин Савченко (24; 5; 15), Евгений Смолянинов (16; 0; 0), Дмитрий Соколов (24; 6; 3), Сергей Юсупов (21; 6; 2). В команде также выступали Алексей Олегович Баженов (4; 0; 0), Иван Кунстман (6; 1; 3), Вячеслав Маркин (10; 1; 0), Василий Никитин (7; 0; 5) и Максим Эйсбруннер (4; 0; 0).

 6. «Старт» (Нижний Новгород) (23 игрока): Александр Евтин (14; −33; 1), Вячеслав Рябов (12; −34; 1) — Игорь Агапов (26; 9; 6), Андрей Бегунов (26; 18; 6), Леонид Бедарев (26; 3; 5), Игорь Войтович (26; 6; 4), Андрей Горшенин (25; 3; 0), Константин Клековкин (24; 1; 19), Юрий Логинов (26; 9; 2), Виталий Макаров (12; 8; 1), Александр Михалёв (23; 2; 3), Владислав Новожилов (25; 7; 4), Александр Патяшин (22; 5; 7), Сергей Покидов (22; 6; 0), Эдуард Саксонов (24; 0; 0), Виталий Скопинцев (23; 17; 2), Феликс Тарасов (19; 0; 0), Дмитрий Чекулаев (24; 2; 2), Михаил Щитов (25; 4; 2), Евгений Яковлев (26; 10; 4). В команде также выступали Яков Красовский (9; 0; 1), Андрей Смирнов (4; 0; 0) и Денис Щитов (3; 0; 0). 1 мяч в свои ворота забил Олег Сауков «Север» (Северодвинск).

 7. «Енисей» (Красноярск) (20 игроков): Евгений Борисюк (22; −68; 2) — Артём Бондаренко (19; 1; 0), Юрий Викулин (21; 0; 13), Дмитрий Завидовский (22; 9; 15), Виталий Кухтинов (21; 1; 2), Сергей Ломанов мл. (21; 43; 11), Евгений Маврин (22; 2; 11), Иван Максимов (21; 34; 14), Антон Нагуляк (20; 1; 0), Александр Очеретяный (22; 0; 1), Юрий Першин (14; 1; 1), Антон Савлук (22; 2; 0), Алексей Садовский (22; 4; 0), Александр Садырин (19; 0; 0), Антон Храпенков (20; 1; 0), Сергей Чернецкий (22; 8; 3), Алексей Щеглов (21; 9; 0), Иван Щеглов (22; 1; 1). В команде также выступали Константин Ахлестин (4; 0; 0) и вратарь Денис Рысев (1; 0; 0). 1 мяч в свои ворота забил Артур Целлер «Сибсельмаш» (Новосибирск).

 8. СКА-«Нефтяник» (Хабаровск) (19 игроков): Олег Андрющенко (10; −22; 1), Владимир Шестаков (12; −25; 0) — Сергей Бурлаков (18; 1; 4), Алексей Голитаров (20; 4; 1), Константин Ерёменко (21; 2; 0), Алексей Жеребков (20; 0; 13), Сергей Каргаполов (21; 1; 0), Игорь Осипов (15; 0; 1), Дмитрий Попов (21; 20; 2), Сергей Рогулёв (21; 11; 3), Юрий Германович Соколов (20; 1; 2), Дмитрий Стариков (18; 1; 1), Евгений Стеблецов (21; 14; 1), Анатолий Суздалев (21; 20; 10), Евгений Швецов (20; 5; 9), Руслан Шувалов (21; 10; 3), Дмитрий Щетинин (20; 2; 16). В команде также выступали Фёдор Захаров (3; 1; 0) и Станислав Исмагилов (2; 1; 0).

 9. «Уральский трубник» (Первоуральск) (21 игрок): Олег Пшеничный (21; −55; 0), Сергей Сотин (12; −30; 0) — Александр Братцев (26; 11; 9), Павел Булатов (26; 1; 1), Александр Ваганов (25; 17; 2), Денис Варлачёв (26; 4; 13), Александр Грехов (13; 0; 2), Андрей Кислов (26; 3; 14), Михаил Клянин (24; 21; 13), Игорь Коноплёв (25; 0; 13), Вадим Мокин (25; 0; 0), Руслан Нейфельд (26; 4; 5), Алексей Петров (26; 0; 5), Дмитрий Разуваев (25; 1; 4), Павел Рязанцев (25; 40; 9), Дмитрий Сустретов (22; 4; 1), Сергей Таранов (23; 23; 4), Михаил Цывунин (25; 2; 1), Александр Шмидт (20; 1; 0). В команде также выступали Артём Вшивков (1; 0; 0) и Евгений Ларигин (1; 0; 0).

 10. «Металлург» (Братск) (20 игроков): Эдуард Найденков (8; −38; 0), Максим Юмин (17; −66; 0) — Сергей Артёменко (24; 4; 5), Максим Блем (24; 0; 1), Максим Гавриленко (24; 3; 8), Михаил Дунаев (24; 7; 21), Евгений Евстигнеев (22; 6; 0), Александр Захваткин (10; 0; 0), Сергей Ирисов (24; 8; 2), Алексей Кузьмин (24; 5; 4), Евгений Кукс (24; 4; 4), Виталий Лабун (23; 6; 4), Сергей Махнач (20; 6; 2), Максим Мороз (13; 0; 0), Виктор Нуждин (24; 12; 4), Владимир Третьяков (24; 0; 0), Сергей Фоминых (16; 3; 0), Олег Чикайда (6; 0; 0), Павел Чучалин (22; 12; 0), Марат Юмангулов (22; 10; 3).

 11. «Ракета» (Казань) (23 игрока): Косынчук Александр (14; −41; 0), Владимир Щепалин (14; −44; 0) — Андрей Афанасьев (25; 1; 1), Маркус Бергвалл (25; 27; 2), Евгений Волков (24; 0; 0), Сергей Гаврилов (17; 0; 0), Пётр Захаров (26; 5; 2), Андрей Илюхин (26; 1; 12), Денис Князев (17; 0; 0), Дмитрий Козин (22; 8; 1), Денис Котков (25; 0; 11), Алексей Крашенинников (26; 3; 4), Александр Кротов (26; 6; 4), Андрей Макуненков (26; 6; 3), Юрий Никульшин (26; 8; 15), Евгений Свиридов (26; 0; 0), Пол Ханссен (26; 12; 7), Сергей Харитонов (24; 33; 8), Даниэль Эрикссон (18; 0; 7). В команде также выступали Ринат Мустафин (1; 0; 0), Олег Рязанов (6; 0; 0), Андрей Шулаев (9; 0; 0) и вратарь Александр Темников (1; −0; 0).

 12. «Маяк» (Краснотурьинск) (22 игрока): Илья Куйвашёв (14; −70; 1), Андрей Рейн (10; −52; 0) — Иван Бойко (24; 0; 0), Евгений Игошин (24; 13; 4), Денис Криушенков (24; 8; 16), Максим Легаев (22; 5; 1), Андрей Маряшин (17; 13; 1), Константин Пепеляев (24; 1; 5), Сергей Почкунов (24; 12; 1), Игорь Смуров (24; 0; 4), Игорь Сычёв (17; 0; 1), Антон Татаров (22; 0; 0), Владимир Чарыков (24; 21; 0), Олег Чернов (22; 8; 4), Виктор Чернышёв (23; 11; 6), Дмитрий Чулочников (24; 0; 21). В команде также выступали Павел Дубовик (1; 0; 0), Михаил Коптий (9; 0; 1), Фёдор Миронов (1; 0; 0), Антон Оппенлендер (10; 0; 0) и Александр Фишер (6; 0; 0)), Евгений Щеглов (2; 0; 0). 

 13. «Саяны» (Абакан) (23 игрока): Дмитрий Атапин (8; −28; 0), Игорь Лопухин (18; −67; 0) — Виталий Ахмеров (24; 2; 0), Михаил Бральгин (17; 2; 1), Дмитрий Бутаков (24; 0; 2), Юрий Вальтер (19; 1; 0), Вячеслав Варновский (19; 0; 3), Игорь Вершинин (19; 0; 1), Андрей Галеев (23; 31; 5), Евгений Жаданов (23; 4; 6), Фёдор Захаров (17; 15; 4), Денис Иванушкин (20; 0; 2), Дмитрий Коропоткин (24; 8; 0), Егор Кохачёв (24; 3; 1), Иван Кунстман (15; 3; 15), Евгений Лебедев (23; 9; 0), Дмитрий Маланин (24; 1; 17), Алексей Терентьев (23; 0; 3), Юрий Тимофеев (21; 1; 0), Андрей Хлюпин (24; 5; 5). В команде также выступали Андрей Калинин (5; 0; 0), Дмитрий Обухов (9; 0; 0) и Евгений Ткачук (3; 0; 0).

 14. «Локомотив» (Оренбург) (21 игрок): Антон Мокеев (9; −45; 0), Юрий Сотников (16; −63; 1) — Дмитрий Алексанин (20; 1; 1), Андрей Бережной (23; 3; 0), Вадим Горшунов (23; 10; 2), Алексей Евдокимов (13; 0; 0), Станислав Иванов (24; 2; 9), Виталий Карымов (18; 2; 3), Анатолий Орлов (13; 4; 1), Сергей Пеньков (24; 0; 0), Сергей Поркулевич (23; 6; 8), Юрий Токаев (25; 0; 0), Евгений Трунёв (25; 1; 1), Александр Шавалдин (25; 3; 3), Евгений Шалкин (19; 5; 1), Олег Шарков (25; 6; 7), Олег Шестеров (24; 0; 0), Алексей Шишкин (24; 12; 1). В команде также выступали Арсен Ахметов (9; 0; 0), Виталий Султанов (7; 0; 0) и А. Непомнящев (1; 0; 0).

 15. «Сибсельмаш» (Новосибирск) (22 игрока): Дмитрий Анфиногенов (10; −60; 0), Сергей Наумов (15; −61; 1) — Олег Агеев (19; 14; 3), Сергей Белинский (17; 0; 0), Игорь Вангонин (24; 3; 9), Павел Ерохин (23; 1; 3), Игорь Казарин (24; 20; 0), Александр Касаткин (24; 2; 0), Александр Ким (24; 7; 7)), Евгений Конин (23; 0; 0), Николай Коновалов (20; 0; 0), Евгений Кузнецов (24; 0; 2), Евгений Леонов (16; 9; 2), Роман Макаренко (24; 0; 0), Денис Потёмин (20; 0; 2), Анатолий Старых (20; 3; 2), Артур Целлер (24; 2; 5), Дмитрий Чехутин (24; 8; 3), Сергей Швырёв (18; 5; 6), Анатолий Шершнёв (24; 0; 0). В команде также выступали Александр Инкин (3; 0; 0) и Роман Мухомодеев (3; 0; 0).

 16. БСК (Санкт-Петербург) (23 игрока): Олег Крутихин (20; −74; 1), Дмитрий Куприянов (8; −49; 0) — Роман Валк (26; 3; 3), Александр Васильев (16; 0; 0), Александр Воронковский (24; 2; 3), Константин Горностаев (23; 3; 4), Алексей Горохов (19; 0; 0), Сергей Гуторов (25; 0; 0), Владислав Дегальцев (15; 0; 1), Алексей Зуев (24; 5; 4), Владислав Кобызов (24; 8; 0), Дмитрий Константинов (26; 3; 2), Дмитрий Мухин (26; 0; 0), Алексей Напалков (24; 0; 0), Александр Савельев (26; 13; 5), Валентин Соколов (26; 0; 13), Константин Стебихов (26; 0; 0), Юрий Стёпочкин (15; 1; 0), Олег Чекубаш (25; 12; 8), Юрий Шкурко (26; 15; 7). В команде также выступали Сергей Алексейкин (6; 1; 0), Евгений Лесников (8; 0; 0) и Игорь Поцелуйко (5; 0; 0).

 17. СКА «Забайкалец-Энергия» (Чита) (20 игроков): Дмитрий Озёрский (10; −46; 0), Сергей Осипов (14; −57; 0) — Дмитрий Веселов (21; 2; 0), Сергей Горчаков (20; 0; 1), Михаил Губкин (23; 0; 0), Вячеслав Затыкин (23; 3; 2), Михаил Калтыга (21; 2; 17), Виталий Кондаков (23; 2; 0), Сергей Лобанов (13; 3; 2), Эдуард Патрушев (19; 7; 3), Андрей Петров (23; 16; 1), Александр Прасолов (23; 3; 2), Михаил Пыдык (23; 4; 7), Михаил Разумовский (19; 2; 0), Евгений Суковин (19; 3; 3), Александр Труфанов (22; 6; 1), Денис Турков (23; 12; 5), Алексей Шевченко (22; 1; 0). В команде также выступали Максим Ёлкин (9; 0; 0) и Виктор Осипов (4; 0; 0).

 18. «Север» (Северодвинск) (24 игрока): Андрей Слобожанинов (21; −97; 1), Михаил Ходыкин (6; −16; 0) — Александр Березин (22; 2; 4), Роман Бояринцев (23; 0; 0), Александр Гаврилов (18; 1; 1), Вадим Жуков (19; 0; 0), Алексей Захаров (19; 0; 1), Станислав Клюшанов (23; 7; 1), Кирилл Козлов (13; 0; 0), Дмитрий Леонов (19; 0; 1), Дмитрий Логинов (23; 3; 3), Евгений Перевощиков (23; 8; 0), Юрий Радюшин (15; 1; 0), Олег Сауков (23; 9; 1), Дмитрий Сухондяевский (22; 9; 2), Евгений Шихирин (23; 7; 4), Сергей Хрящёв (22; 4; 9). В команде также выступали Вячеслав Агеев (1; 0; 0), Александр Клыпин (5; 0; 0), Виталий Клюшанов (10; 1; 1), Олег Незнамов (7; 0; 0), Кирилл Петровский (10; 3; 3), Дмитрий Попутников (8; 1; 0) и Владислав Соколов (1; 0; 0).

 19. «СКА-Свердловск» (Екатеринбург) (23 игрока): Максим Герасимов (24; −129; 0), Максим Казанцев (1; −1; 0) — Андрей Брагин (24; 8; 3), Владимир Добрынин (24; 4; 1), Александр Зеленков (13; 0; 0), Евгений Крячко (17; 0; 0), Павел Курочкин (23; 1; 5), Роман Мурзин (22; 9; 3), Виталий Поздняков (24; 11; 0), Сергей Полин (20; 3; 2), Дмитрий Степченков (20; 6; 2), Евгений Сысоев (24; 0; 0), Сергей Топычканов (24; 0; 4), Сергей Уваров (18; 0; 1), Алексей Устюжанин (24; 5; 3), Алексей Усьянцев (23; 3; 13), Алексей Фошин (21; 7; 2), Константин Хорошилов (24; 8; 0). В команде также выступали Александр Дутов (1; 0; 0), Вячеслав Маркин (7; 0; 0), Евгений Свирков (2; 0; 0), Вячеслав Смирнов (6; 0; 0) и Юрий Усольцев (1; 0; 0).

 20. «Волга» (Ульяновск) (23 игрока): Дмитрий Сергеев (15; −78; 0), Всеволод Харчев (10; −45; 0) — Павел Барсуков (17; 3; 2), Александр Баршев (17; 2; 0), Румиль Галиуллин (21; 0; 0), Виталий Грачёв (24; 1; 3), Андрей Котачёв (24; 3; 8), Дмитрий Лыков (18; 3; 1), Сергей Новиков (21; 3; 1), Евгений Парносов (24; 5; 2), Павел Реботунов (18; 1; 0), Николай Синьков (24; 0; 0), Равиль Сиразетдинов (21; 1; 2), Сергей Улазов (18; 12; 0), Александр Усов (17; 0; 0), Игорь Уфандеев (24; 10; 12), Максим Фасхутдинов (24; 0; 1), Имиль Хамидуллин (20; 0; 1), Алексей Художилов (11; 1; 1), Денис Цыцаров (24; 18; 3). В составе команды также выступали Дмитрий Козлов (1; 0; 0), Максим Лоханов (1; 0; 0) и Валерий Савичев (6; 1; 0). 1 мяч в свои ворота забил Руслан Нейфельд «Уральский трубник» (Первоуральск).

 21. «Строитель» (Сыктывкар) (19 игроков): Николай Зыкин (23; −126; 0) — Владислав Алфертьев (11; 0; 0), Сергей Дёмин (22; 3; 0), Алексей Другов (24; 9; 5), Михаил Ефимов (21; 2; 1), Алексей Индан (23; 2; 2), Алексей Казаринов (24; 3; 3), Игорь Ларионов (20; 9; 5), Вячеслав Леготин (22; 6; 8), Алексей Лысак (24; 13; 6), Максим Пахомов (17; 15; 0), Андрей Пешкин (14; 0; 0), Михаил Сиряков (24; 3; 1), Олег Тюкавин (23; 0; 11), Алексей Чухломин (21; 1; 1), Алексей Шихов (22; 1; 2). В команде также выступали Алексей Мартынец (6; 0; 0), Иван Степанов (10; 0; 0) и вратарь Константин Агафонов (1; −6; 0).

 Первая цифра в скобках после фамилии игрока обозначает количество сыгранных матчей, вторая-количество забитых, (а для вратарей-пропущенных) мячей, а третья — количество голевых передач.

Лучший бомбардир — Сергей Ломанов, «Енисей» (Красноярск) — 43 мяча.

По итогам сезона определён список 22 лучших игроков.

Ссылки 

2004
2004 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 2004 году
Чемпионаты России в 2003 году
2003 год в хоккее с мячом